Soleá puede referirse a:

 Soleá, composición métrica y poética.
 Soleá, cante y baile flamenco.
 Mateo Soleá, nombre artístico de Mateo Jiménez Soto, cantaor español.
 Soleá, nombre femenino (origen Soledad).